Уикс () — английская фамилия. Известные носители:
 Уикс, Брент (род. 1977) — американский писатель.
 Уикс, Виктория (Wicks; род. 1959) — английская актриса и певица.
 Уикс, Даллон (род. 1981) — американский музыкант, певец и автор песен. 
 
 Уикс, Кент Р. (род. 1941) — американский египтолог и археолог, доктор наук.
 Уикс, Лекси (род. 1996) — американская легкоатлетка, прыгунья с шестом.
 Уикс, Мэри (Wickes; 1910—1995) — американская актриса.
 Уикс, Сидни (Wicks; род. 1949) — американский баскетболист.
 Уикс, Сью (Wicks; род. 1966) — американская баскетболистка и тренер.
 Уикс, Ханисакл (род. 1979) — английская актриса.
 Уикс, Эдвин Лорд (1849—1903) — американский художник.

См. также 
 Викс